Alessia Tuttino – calciatrice italiana
 Paolo Tuttino – ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano